Resultados das 500 Milhas de Indianápolis de 1913, no circuito de Indianapolis no domingo, 30 de Maio de 1913.

1913
Indianapolis 500
Desporto nos Estados Unidos em 1913